Ipswich Town FC (celým názvem: Ipswich Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Ipswich v nemetropolitním hrabství Suffolk. Založen byl v roce 1878. Od sezóny 2019/20 působí v EFL League One (3. nejvyšší soutěž). Mezi největší úspěchy patří vítězství ve First Division ze sezóny 1961/62 a vítězství v Poháru UEFA ze sezóny 1980/81. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Portman Road s kapacitou 30 311 diváků.

Získané trofeje

Vyhrané domácí soutěže 

 First Division / Premier League ( 1× )
 1961/62
 FA Cup ( 1× )
 1977/78
 Suffolk Senior Cup ( 16× )
 1886/87, 1888/89, 1889/90, 1895/96, 1899/00, 1903/04, 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1907/08, 1911/12, 1912/13, 1913/14, 1927/28, 1928/29, 1929/30
 Suffolk Premier Cup ( 5× )
 1967/68, 1968/69, 1969/70, 2006/07, 2009/10

Vyhrané mezinárodní soutěže 

 Pohár / Evropská liga UEFA ( 1× )
 1980/81

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1935–1936: Eastern Counties League
 1936–1938: Southern Football League
 1938–1954: Football League Third Division South
 1954–1955: Football League Second Division
 1955–1957: Football League Third Division South
 1957–1961: Football League Second Division
 1961–1964: Football League First Division
 1964–1968: Football League Second Division
 1968–1986: Football League First Division
 1986–1992: Football League Second Division
 1992–1995: Premier League
 1995–2000: Football League First Division
 2000–2002: Premier League
 2002–2004: Football League First Division
 2004–2016: Football League Championship
 2016–2019: English Football League Championship
 2019– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Anglické fotbalové kluby
Vítězové Poháru UEFA
Fotbalové kluby založené v roce 1878
Ipswich